Reek peut désigner :

Géographie
 La commune néerlandaise de Reek ;
 Croagh Patrick, colline irlandaise, connue localement par son surnom The Reek ;

Personnes
 Nikolai Reek, militaire estonien ;

Autres
 Reek of Putrefaction (reek signifie ici « odeur nauséabonde »), premier album du groupe de grindcore Carcass.
 le reek, une espèce de Star Wars.